Cette page présente l'historique des matchs européens disputés par Manchester United depuis 1956.

United participe à sa première compétition européenne en 1956 en Ligue des champions (anciennement coupe des clubs champions européens) dont le club est éliminé en demi-finale par le futur vainqueur le Real Madrid CF. Il faudra attendre une dizaine d'années pour que le premier trophée européen arrive, la Coupe des clubs champions européens 1967-1968 en battant en finale le club portugais du Benfica Lisbonne sur le score de  à 1.

À partir des années 1990 avec l'arrivée de Alex Ferguson en 1987 le club étoffe son palmarès avec 2 nouvelle Ligue des champions en 1999 et en 2008, une coupe des coupes en 1991 et une supercoupe de l'UEFA en 1991 et le club atteint souvent la finale lors des supercoupes de l'UEFA en 1999 et en 2008 et 2 finales de ligues des champions en 2009 et en 2011.

Avec le départ de Alex Ferguson en 2014 et le déclin du club en Premier league mais avec la victoire en Ligue Europa 2016-2017 le club renoue avec le haut du championnat mais son palmarès Européen ne grandit pas avec une défaite en Finale de la Ligue Europa 2021.

Matchs européen par saison

1956-1957 : Coupe des clubs champions 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des clubs champions à la suite de sa  place en Division 1 lors de la saison 1955-1956.:

Coupe des clubs champions européens:

1957-1958 : Coupe des clubs champions 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des clubs champions à la suite de sa  place en Division 1 lors de la saison 1956-1957. Cette saison est marqué par le crash aérien de Munich.

1963-1964 : Coupe des coupes 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des coupes à la suite de sa victoire en FA Cup lors de la saison 1962-1963.

1965-1966 : Coupe des clubs champions 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des clubs champions à la suite de sa  place en Division 1 lors de la saison 1964-1965.

1967-1968 : Coupe des clubs champions 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des clubs champions à la suite de sa  place en Division 1 lors de la saison 1966-1967.

Finale de la Coupe des clubs champions européens 1967-1968

1968-1969 : Coupe des clubs champions 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des clubs champions à la suite de sa victoire en Coupe des clubs champions 1968 lors de la saison 1967-1968.

1976-1977 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  en Division 1 lors de la saison 1976-1977.

1977-1978 : Coupe des coupes 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des coupes à la suite de sa victoire en FA Cup lors de la saison 1976-1977.

1980-1981 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  en Division 1 lors de la saison 1979-1980.

1982-1983 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  en Division 1 lors de la saison 1982-1983.

1983-1984 : Coupe des coupes 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des coupes à la suite de sa victoire en FA Cup lors de la saison 1982-1983.

1984-1985 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  en Division 1 lors de la saison 1983-1984.

1990-1991 : Coupe des coupes 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des coupes à la suite de sa victoire en FA Cup lors de la saison 1989-1990.

Phase finale

1991-1992 : Supercoupe de l'UEFA & Coupe des coupes 
Le club s'est qualifié pour la Coupe des coupes et la Supercoupe de l'UEFA à la suite de sa victoire en Coupe des coupes 1991 lors de la saison 1990-1991.

Supercoupe de l'UEFA 1991

Phase finale

1992-1993 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1992-1993.

1993-1994 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1992-1993.

1994-1995 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1993-1994.

Phase de poule - Groupe A

1995-1996 : Coupe UEFA 
Le club s'est qualifié pour la Coupe UEFA à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1994-1995.

Phase finale

1996-1997 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1995-1996.

Phase de poule - Groupe C

Phase finale

1997-1998 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1996-1997.

Phase de poule - Groupe B

Phase finale

1998-1999 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2001-2002.

Phase préliminaire

Phase de poule - Groupe D

Phase finale

Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 1998-1999

1999-2000 : Supercoupe de l'UEFA & Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions et la Supercoupe de l'UEFA à la suite de sa victoire en Ligue des Champions 1999 et sa  place en Premier League lors de la saison 1998-1999.

Supercoupe de l'UEFA 1999

Première phase de poule - Groupe D

Deuxième phase de poule - Groupe B

Phase finale

2000-2001 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 1999-2000.

Première phase de poule - Groupe G

Deuxième phase de poule - Groupe A

Phase finale

2001-2002 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2000-2001.

Première phase de poule - Groupe G

Deuxième phase de poule - Groupe A

Phase finale

2002-2003 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2001-2002.

Phase préliminaire

Première phase de poule - Groupe F

Deuxième phase de poule - Groupe D

Phase finale

2003-2004 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2002-2003.

Phase de poule - Groupe E

Phase finale

2004-2005 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2003-2004.

Phase préliminaire

Phase de poule - Groupe D

Phase finale

2005-2006 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2004-2005.

Phase préliminaire

Phase de poule - Groupe D

2006-2007 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2005-2006.

Phase de poule - Groupe F

Phase finale

2007-2008 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2006-2007.

Phase de poule - Groupe F

Phase finale

Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2007-2008

2008-2009 : Supercoupe de l'UEFA & Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions et de la Supercoupe de l'UEFA à la suite de sa victoire en Ligue des Champions 2008 et sa  place en Premier League lors de la saison 2008-2009.

Supercoupe de l'UEFA 2008
Phase de poule - Groupe E

|}

Phase finale

Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009

2009-2010 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2008-2009.

Phase de poule - Groupe B

Phase finale

2010-2011 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2009-2010.

Phase de poule - Groupe C

Phase finale
Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2010-2011

2011-2012 : Ligue des Champions & Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2010-2011.

Phase de poule - Groupe C

Phase finale

2012-2013 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes de la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2011-2012.Phase de poule - Groupe H

Phase finale

2013-2014 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes de la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2012-2013.Phase de poule - Groupe A

Phase finale

2015-2016 : Ligue des Champions & Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2014-2015.

Phase qualificative

Phase de poule - Groupe B

Phase finale

2016-2017 : Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue Europa à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2015-2016.

Phase de poule - Groupe A

Phase finale
Finale de la Ligue Europa 2016-2017

2017-2018 : Supercoupe de l'UEFA & Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions et de la Supercoupe de l'UEFA à la suite de sa victoire en Ligue Europa lors de la saison 2016-2017.

Supercoupe de l'UEFA 2017

Phase de poule - Groupe A

Phase finale

2018-2019 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2017-2018.

Phase de poule - Groupe H

Phase finale

2019-2020 : Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue Europa à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2018-2019.

Phase de poule - Groupe L

Phase finale

2020-2021 : Ligue des Champions & Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2019-2020.

Phase de poule - Groupe H

Phase finale
Finale de la Ligue Europa 2020-2021

2021-2022 : Ligue des Champions 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue des Champions à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2020-2021.

Phase de poule - Groupe F

Phase finale

2022-2023 : Ligue Europa 
Le club s'est qualifié pour la phase de Groupes pour la Ligue Europa à la suite de sa  place en Premier League lors de la saison 2021-2022.

Phase de poule - Groupe E

Phase finale

Statistiques

Meilleurs buteurs 
Les joueurs évoluant actuellement à Manchester United sont inscrits en caractères gras.

Mise à jour après Betis - Manchester United le 16 mars 2023.

Joueurs ayant le plus joué

Adversaires européens

Localisations des clubs 
[
{"type":"FeatureCollection","features":
[
{"type": "Feature","properties": { "title": "Bayern Munich","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [11.578165815277764,48.134991856392006]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Borussia Dortmund","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.455847785738149,51.51072566260748]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Viktoria Francfort","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [14.545491362994557,52.34650541434306]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "RB Leipzig","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [12.363409376723762,51.33821606966027]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Bayer Leverkusen","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.021398633845175,51.04656927241378]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Schalke 04","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.084741823501296,51.51894302505989]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "VfB Stuttgart","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [9.18749722926449,48.773143882285034]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "VfL Wolfsburg","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [10.76184619872646,52.42423793280981]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Arsenal FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.10853713540446168,51.55504935267495]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Chelsea FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.19105305829197938,51.48170305030887]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Tottenham Hotspur","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.06648341701275906,51.60434544475707]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Liverpool FC","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.997090521360588,53.411671607592965]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "LASK","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [19.13223426166884,51.590461405183724]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "SK Sturm Graz","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [15.437322538268369,47.07074365572946]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Rapid Vienne","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [16.37247467275933,48.2090860237094]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "RSC Anderlecht","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.305164792531737,50.83550630799777]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Club Bruges KV","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [3.2198951853105715,51.20948274081682]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Sarajevo","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [18.40113788477798,43.85828673410712]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Spartak Varna","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [27.91752324765491,43.21821243656409]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Omónia Nicosie","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [33.38143588922709,35.18677485604322]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Dinamo Zagreb","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [15.980061644877285,45.81704165399818]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Aalborg BK","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [9.920183102369444,57.04865255473351]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Brøndby IF","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [12.415768449377815,55.64766441816468]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Copenhague","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [12.552628194764914,55.67763329484781]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Midtjylland","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [8.950026462469253,56.164080465607476]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Celtic FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-4.205649980567819,55.849852555938725]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Rangers FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-4.309744240446419,55.85326679211126]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Dundee United","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [20.46379805885835,44.81355490928854]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Athletic Bilbao","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.9330492746892673,43.2636876820002]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Barcelone","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [2.165245199495926,41.386425824237044]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Real Betis","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-5.9817091866724414,37.35644396220484]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Celta de Vigo","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-8.720780981842646,42.24158536658712]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Deportivo La Corogne","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-8.4116534912097,43.362362366375294]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Grenade CF","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-3.597624425335816,37.178612567894454]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Atlético Madrid","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-3.599928744976047,40.43634087139406]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Real Madrid","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-3.6884195287245807,40.45312030017279]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Real Sociedad","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-1.978512559000787,43.31815106343461]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Séville FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-5.984233512059538,37.391985905599576]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Valence CF","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.3634496103380078,39.46863557150323]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Villarreal CF","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.10026434305531523,39.939919819546226]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "HJK Helsinki","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [24.90084800299062,60.168625599968536]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Girondins de Bordeaux","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-0.575027893051476,44.83862667481791]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "LOSC Lille","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [3.0556518017976337,50.62997826514585]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Olympique lyonnais","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.832735008688361,45.76509551170887]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Olympique de Marseille","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [5.34290209285404,43.295211153659615]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "AS Monaco","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.42130323618763,43.73741523513568]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Montpellier HSC","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [3.8736551752330377,43.61162147787304]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Nantes","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-1.5572464095517256,47.21676212363427]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Paris Saint-Germain","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [2.350809759596362,48.85768066268984]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "AS Saint-Étienne","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.3686456741550765,45.44645555271645]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Athinaïkós","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [23.769576904111325,37.958757290763835]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Panathinaïkós","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [23.754097428158005,37.98724685206945]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Olympiakos","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [23.646630397492757,37.9436236374489]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Budapest Honvéd FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [19.0417388287647,47.502463387900825]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Debrecen VSC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [21.627898558108196,47.52799682260898]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Győri ETO FC","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [17.646687564406008,47.687197489827064]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Pécsi Mecsek FC","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [18.231005338359974,46.07198467528411]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "MOL Fehérvár FC","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [18.43643242243704,47.19017008340536]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Zalaegerszeg TE FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [16.84292668525171,46.84158535529487]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Shamrock Rovers","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-6.2744734612697,53.35248565692703,]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Waterford FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-7.111013168772971,52.25988964870195]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Atalanta Bergame","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [9.674647321707992,45.69892467067743]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "ACF Fiorentina","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [11.244509355892099,43.76932922555581]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Juventus FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.678165340163485,45.07030716308069]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "AS Rome","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [12.45447824069992,41.93423658963054]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "SS Lazio","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [12.455036131882936,41.93337462244947]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "AC Milan","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [9.124096907223372,45.4786265230611]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Inter Milan","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [9.123644908130727,45.47762180352058]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Hibernians FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [14.510404954789273,35.882059437611524]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Sheriff Tiraspol","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [29.59649015049855,46.84911238365325]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Ajax Amsterdam","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.913614445986718,52.36665098100731]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "AZ Alkmaar","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.754173627925893,52.63190659380425]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "PSV Eindhoven","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [5.452158474494712,51.42340877301993]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Feyenoord Rotterdam","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [4.476746996864139,51.92498806786604]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Willem II Tilburg","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [5.097716390745687,51.562020875200346]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Wrexham FC","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-2.994524917897583,53.04323495551239]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Łódź","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [19.45240598567649,51.76108455183787]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Legia Varsovie","marker-color": "#FFFF75", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [21.02067455016459,52.23197207259036]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Górnik Zabrze","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [18.7873934758885,50.32564616041064]}},

{"type": "Feature","properties": { "title": "SC Braga","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-8.425670145355209,41.545469041809206]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Boavista FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-8.64260401088547,41.16256709657141]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Porto","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-8.583601725745071,41.16187496309745]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "SL Benfica","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-9.184881290954843,38.75264402561269]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Sporting CP","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [-9.161334263857775,38.76135537097326]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Dukla Prague","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [14.387539702740714,50.11175016220405]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Sparta Prague","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [14.41591810400301,50.099926507376686]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Dinamo Bucarest","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [26.097359087464707,44.427845189645325]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "CFR Cluj","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [23.626201428938824,46.76969162584295]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "SC Oțelul Galați","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [28.00629302774106,45.43546537695133]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "CSKA Moscou","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [37.515935348559715,55.7914308580718]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Torpedo Moscou","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [37.546497885713464,55.72477968304075]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Rostov","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [39.69536696782961,47.24561660877406]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Rotor Volgograd","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [44.508309366488604,48.71145843389523]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Zénith Saint-Pétersbourg","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [30.35306298161614,59.93414324918684]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Étoile rouge de Belgrade","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [20.464829589721923,44.783149338891555]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Partizan Belgrade","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [20.459032372547785,44.78885359516153]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Košice","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [21.255048369265285,48.717167239621375]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "IFK Göteborg","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [11.957094894613041,57.708290623614374]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FC Bâle","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.587368384538812,47.559919955013896]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "BSC Young Boys","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [7.437499634747734,46.94818927243156]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "İstanbul Başakşehir","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [28.808515052467488,41.12282437254607]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Beşiktaş JK","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [28.994013944332014,41.039374528653525]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Fenerbahçe SK","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [29.036675727261322,40.987834135972335]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Galatasaray SK","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [28.990229436493227,41.10350749885525]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Bursaspor","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [29.06554434022074,40.18700531003008]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Chakhtar Donetsk","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [37.77255837040426,48.00739688262897]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Dynamo Kiev","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [30.53161668337522,50.45301529111463]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Zorya Louhansk","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [39.302704230929365,48.57313311209211]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "FK Astana","marker-color": "#FFE052", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [71.4657092037447,51.16803954320523]}},
{"type": "Feature","properties": { "title": "Maccabi Haïfa FC","marker-color": "#97DEFF", "marker-size": "small", "marker-symbol": "soccer"},"geometry": {"type": "Point","coordinates": [34.98879415911376,32.794278472034385]}},
]
}
]

Matchs mondiaux par saison

1968-1969

1999-2000

2008-2009

Statistiques

Adversaires mondiaux

Localisations des clubs

Références

Lien externe 
 Historique de Manchester United en compétitions européennes sur uefa.com.

Manchester United Football Club
Manchester United